Packwood kan syfta på:

 Packwood, England – en ort i Solihull, West Midlands, England
 Packwood, Iowa – en ort i Jefferson County, Iowa, USA
 Packwood, Washington – en ort i Lewis County, Washington, USA
 Bob Packwood – en amerikansk republikansk politiker